Ильяшенки — малороссийские дворянские роды. Из них три рода, идущие от переяславского полкового сотника Ивана Ильяшенко (умер в 1727 г.), чигриндубровского сотника Яремы Ильяшенко (1695—1700) и кременчугского сотника Гаврила Ильяшенко (1723—1729), восходят к концу XVII в. и внесены в I часть дворянской родословной книги Полтавской губернии.

Описание герба 
Золотой крест стоящий на полумесяце рогами обращёнными вверх, по сторонам его две звезды.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите красный, подложенный серебром.

Литература 
 

 Малороссийский гербовник, с. 64

Казацкая старшина
Шляхетские роды герба Шелига
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера